Вели́ка Горга́нська стіна́, вал Александра (Кизилалан) ( — стародавня оборонна споруда в провінції Ґолестан, що у північно-східному Ірані. Отримала назву за назвою міста Ґорґан після її археологічного дослідження в 1970-х роках.

Історія та опис 
Стіна проходить уздовж північного берега річки Ґорґан. За часів ранньої античності область навколо стіни мала грецьку назву Гірканія. Місцеві народи називали її Червоною змією за кольором її цегли. У стародавні часи стіна захищала парфянські землі, зокрема, Каспійську браму від нападів кочівників північного степу.

Наразі немає єдиної думки щодо початку будівництва стіни. Низка археологів вказують на парфянський період, однак письмові джерела (наприклад, ат-Табарі) повідомляють про зведення стіни в Ґурґані Сасанідами.

Стіна простягнулась з заходу на схід по лінії Ґорґанська затока — Пішкамарські гори. Її довжина становить 195 км, ширина — 6-10 метрів. Через кожних 10–15 км уздовж стіни розташовувались оборонні форти, загальним числом близько 40. У різні часи її обслуговував постійний гарнізон чисельністю від 10 до 30 тис. осіб.

Див. також 
 Келасурська стіна

Примітки 

Стіни
Сасанідська архітектура
Ґолестан